Ikermioq bezeichnet:
 Ikermioq (Insel, bei Attu), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ikermioq (Insel, Qeqertarsuatsiaap Tunuata Imaa), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ikermioq (Insel, Upernavik) (auch Ikamiut), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland